La Famille Pineau est une famille noble bretonne. Elle est très prestigieuse.

Généralités 
Extraction : 7 générations à la réformation de 1669.

Membres illustres de la famille

Les ecclésiastiques 
 Charles Pineau, Abbé de Montfort en 1538(+ 1549)
 Guillaume Pineau, Abbé de Pornic en 1601(+ 1620)

Les militaires

Les politiques

Autre notables 
 Henry Pineau (v.1638-) Seigneur de Trémar, Sénéchal de Blain et de la Maison de Rohan, époux de Marthe Luzeau de L'Ousche . Huguenot, il sera frappé par l'interdiction d'office judiciaire faite aux réformés, il céda sa charge au catholique Bathélémy Coiffard sieur de Bel Air plutôt que d'abjurer.

Galerie de portraits

Arbre généalogique descendant

Origines 
 Perrot, Gilles et Jean Pineau, exempts de fouages en qualité de monnayeurs, réformation de 1434, paroisse de Sainte-Luce.
 Guyon Pineau, mariée à Henriette Frémi, barbier, valet de chambre du Duc, obtint franchise d'une maison à Machecoul en 1453.
 Gilles Pineau, fils du précédent, épouse Françoise Le Gallègre.
 Jacques Pineau, Seigneur du Bois Guéhenneuc en 1543.
 Henri Pineau Seigneur de Trémar (réformation de 1669).
 Michelle Pineau, Dame de L'espinay en 1622, femme de René de la Roche-Saint-André.

Branches 
 Pineau de Belle Rivière
 Pineau de La Rivière Neuve
Pineau de L'Espinay
 Pineau de La Périnière
Pineau de Beauregard 
Pineau de Lormais
Pineau de Trémar
Pineau des Boisbriand et de la Villehouin
Pineau de la Trosnière
Pineau de la Gallotière ou Galiotière
Pineau de la Primaudière et de Bois Aubin

Les Pineau de Beauregard, de Lormais ou Lourmais, de la Trosnières, de la Villehouin et de la Primaudière majoritairement huguenots sont apparentés aux Pineau de Trémar et de la Gallotière  ou Galiotière

Alliances notables 
Famille de La Roche-Saint-André, Drouet de Langle, Luzeau de L'Ousche, Jollan de Clerville.

Titres 

 En Bretagne 
 Seigneur de La Belle Rivière, Sainte-Luce
 Seigneur de La Beluterie, Terre, Sainte-Pazanne, vendue en 1622.
 Seigneur de BoisGuéhenneuc, Férel en 1543.
 Seigneur de L'Espinay, Terre, Le Bignon à Michelle Pineau en 1622.
 Seigneur de La Galottière, Château-Thébaud
 Seigneur de La Jarrie, Le Clion-sur-Mer
 Seigneur de La Parissière, en 1669,
 Seigneur de La Périnière, La Limouzinière
 Seigneur de La Pineays,
 Seigneur de La Rivière Neuve, Machecoul
 Seigneur de Trémar, Plessé

Châteaux, seigneuries, terres 
 Manoir de Belle-Rivière (XIV-1660), situé rue de La Bournière, Sainte-Luce.
 Château de L'Epinay, Le Bignon.

Armoiries

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Armorial de familles nobles et notables de France ;
 Armorial des familles de Bretagne ;

Bibliographie 

   ;
   ;

 
Famille noble de Bretagne
Famille noble française
Personnalité liée à Férel